Несс, Нэсс (, ):

 Несс — один из кентавров в античной мифологии.
 Несс — «кукольник Пирсона», один из основных персонажей книги «Мир-Кольцо» Ларри Нивена.
 (7066) Несс — астероид-кентавр.

Фамилия 
 Несс, Аарон (род. 1990) — американский хоккеист.
  (1874—1945) — норвежский юрист, судья Верховного суда (c 1927).
 Несс, Альберт (1878—1910) — американский гребец, олимпийский чемпион по академической гребле (1904).
 Несс, Альфред:
 Несс, Альфред (1877—1955) — норвежский конькобежец.
  (1927—1997) — норвежский драматург и автор песен, лауреат премии «Леонард» Норвежской ассоциации писателей-юмористов (1981) и премии Лейфа Юстера (1987).
  (род. 1942) — норвежский врач-инфекционист и политик, депутат Стортинга (1993—2001).
 Несс, Арлен (1939—2019) — американский дизайнер мотоциклов.
 Несс, Арне:
 Несс, Арне (1912—2009) — норвежский философ, эколог и альпинист.
  (1925—2009) — норвежский политик, мэр Бергена (1984—1985, 1988—1989).
  (1937—2004) — норвежский предприниматель и альпинист, внучатый племянник философа Арне Несса (1912—2009), лауреат премии Laureus за общие достижения (2004, посмертно).
  (род. 1944) — норвежский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер, лауреат премии «Аманда» за детский фильм (2005).
  (род. 1949) — норвежский писатель, лауреат премии Браги за нехудожественное произведение (2001).
 Несс, Бёрре (род. 1982) — норвежский лыжник.
  (род. 1975) — норвежская погонщица собак.
  (род. 1974) — австралийский баскетболист и тренер, паралимпийский чемпион (2008).
  (1902—1927) — норвежский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национального музея искусства, архитектуры и дизайна в Осло.
 Несс, Бьярте — норвежский кикбоксер, серебряный медалист чемпионата Норвегии в полуконтактном бое в весе до 75 кг (2004).
  (1885—1957) — английский футболист, финалист Кубка Англии в составе клубов «Барнсли» (1910) и «Сандерленд» (1913).
  (1934—2008) — норвежский боксёр, чемпион Норвегии в лёгком (1953—1956) и 1-м полусреднем (1958—1961, 1966) весах.
 Несс, Джейми (род. 1991) — шотландский футболист.
  (1885—1957) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Детройт Тайгерс» и «Чикаго Уайт Сокс».
  (1916—1991) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Южная Каролина (1985—1988).
  (1902—1974) — шотландский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Партик Тисл» (1930).
  (род. 1996) — шотландская футболистка, игрок 1-го дивизиона чемпионата Шотландии в составе клуба «Рейнджерс».
  (род. 1940) — норвежская писательница, лауреат премии Норвежского директората по культурному наследию (2020).
  (род. 1968) — норвежский композитор, лауреат премии «Эдвард» за современное произведение крупной (1998) и малой (2000) форм.
  (1927—2015) — норвежский футболист и тренер, чемпион Норвегии в качестве тренера клуба «Русенборг» (1967).
  — фарерская пловчиха, паралимпийская чемпионка по плаванию на спине на 100 м в классе C3 (1988).
 Несс, Кристине:
  (род. 1964) — норвежская писательница, лауреат премии «Время» (1998), номинант на Литературную премию Северного совета (2015).
 Несс, Кристине (род. 1974) — норвежская гребчиха, чемпионка Норвегии в заплыве на 500 и 1000 м в четвёрках (1993).
 Несс, Кристине (род. 1987) — норвежская флорболистка, игрок национальной сборной.
  (род. 2000) — норвежская легкоатлетка, бронзовая медалистка чемпионата Норвегии в беге на 3000 м (2016).
 Несс, Лейф:
  (1923—1973) — норвежский гребец, бронзовый медалист Олимпийских игр в восьмёрках (1948).
 Несс, Лейф — норвежский легкоатлет, серебряный медалист чемпионата Норвегии по лёгкой атлетике в эстафете 4×400 м (1978).
  (1864—1921) — норвежский журналист и политик, главный редактор газеты «Эстланнс-Постен» (1896—1921), депутат Стортинга (1916—1918).
  (род. 1962) — гитарист, вокалист и автор песен американской панк-рок-группы Social Distortion.
  (род. 1994) — норвежская футболистка, игрок чемпионата Норвегии в составе клуба «Русенборг» (с 2012).
  (род. 1974) — норвежский политик, депутат Стортинга (с 2021).
 Несс, Мартин:
  (1942—1987) — немецкий игрок в настольный теннис, чемпион ФРГ в парах (1961, 1967, 1970, 1972—1973).
 Несс, Мартин (род. ок. 1982) — норвежский кикбоксер, бронзовый медалист чемпионата Норвегии в контактном бое в весе до 75 кг (2007).
  (род. 1967) — норвежский легкоатлет, чемпион Норвегии по прыжкам в длину (1990—1993) и в тройном прыжке (1990—1991).
 Несс, Маттис (род. 1973) — норвежский гребец-байдарочник.
  (род. 1993) — норвежский футболист, игрок чемпионата Норвегии в составе клуба «Сарпсборг 08».
  (род. 1933) — американский геофизик, член Национальной академии наук (с 1983).
 Несс, Оле:
  (род. 1961) — норвежский художник, лауреат премии памяти Акселя Вальдемара Ассоциации норвежских театров и оркестров (2003).
  (род. 19*1) — норвежский конькобежец, серебряный медалист чемпионата Норвегии в беге на 10 000 м (2015—2017, 2019).
  (род. 1971) — американский и британский журналист, писатель и сценарист, обладатель Медали Карнеги (2011, 2012).
 Несс, Петтер (род. 1960) — норвежский актёр и режиссёр.
  (род. 1933) — норвежский легкоатлет, чемпион Норвегии по бегу на 3000 м с препятствиями (1958) и в эстафете 4×1500 м (1960—1961).
  (род. 1984) — норвежская дзюдоистка, серебряная медалистка чемпионата Норвегии в весе до 63 кг (2001, 2005, 2007—2008) и в абсолютной категории (2004).
  (род. 1949) — норвежский дипломат, посол в Иране (2007—2011) и Ирландии (2011—2016).
  (род. 1973) — норвежский писатель, автор криминальной литературы, лауреат премии Ривертона (2020).
  (род. 1992) — норвежский пловец, рекордсмен Норвегии в эстафетах 4×100 м комплексным плаванием в 50-метровом бассейне и 4×200 м вольным стилем в 25-метровом бассейне (с 2014).
  (род. 1959) — норвежский политик, генеральный секретарь Партии центра (1991—1997).
  (1852—1938) — норвежский предприниматель и политик, депутат Стортинга (1900—1903, 1906—1921).
  (род. 1985) — норвежский кикбоксер, чемпионка Норвегии в контактном бое в весе до 65 кг (2004—2005, 2013, 2015, 2017) и до 60 кг (2006—2011, 2014, 2016, 2019).
 Несс, Терье:
  (род. 1961) — норвежский бегун, чемпион Норвегии по кроссу 12 км (1990, 1992) и 20 км (1993), полумарафонскому (1990, 1999) и марафонскому (1999, 2000) бегу.
  (род. 1968) — норвежский повар, победитель турнира «Золотой Бокюз» (1999).
  (также известен как Юнити Пасифик; род. ок. 1954) — новозеландский регги-музыкант и общественный деятель, лауреат Тихоокеанской музыкальной премии за общие достижения (2009) и Новозеландской музыкальной премии за регги- или рутс-альбом (2016).
 Несс, Тирилль (род. ок. 1998) — норвежский кикбоксер, чемпионка Норвегии в полуконтактном и лёгком контактном бое в весе до 60 кг (2017).
  (род. 1998) — норвежский футболист, игрок чемпионата Норвегии в составе клуба «Йерв».
  (1772—1853) — норвежский политик, депутат Стортинга (1814—1817, 1833—1835).
  (род. 1992) — норвежская футболистка, игрок чемпионата Норвегии в составе клуба «Русенборг» (2009—2010).
  (род. 1942) — норвежский дипломат, посол в Бельгии (1996—2000) и Канаде (2005—2009).
  (род. 1966) — норвежский бадминтонист, чемпион Норвегии в мужских (1988) и смешанных парах (1986—1990).
  (род. 1940) — норвежский кинооператор, лауреат Норвежской премии кинокритиков (1988).
  (1886—1958) — норвежский яхтсмен, олимпийский чемпион в 12-метровом классе по правилам 1907 г. (1920).
  (род. 1989) — норвежская легкоатлетка, чемпионка Норвегии в эстафете 4×100 м (2018) и 4×200 м в помещении (2016).
  (род. 1991) — норвежская яхтсменка, чемпионка Европы в классе «49-й FX» (2018).
  (1911—1986) — американская художница-иллюстратор, обладатель Медали Калдекотта (1967).
 Несс, Элиот (1903—1957) — агент министерства финансов США, добившийся осуждения Аль Капоне.
 Несс, Эрланн — норвежский кёрлингист.
  (род. 1981) — норвежский хоккеист, игрок чемпионата Норвегии в составе клубов «Тронхейм» и «Русенборг».
  (род. 1964) — норвежский писатель, лауреат Литературной премии Общества риксмола (2007).

 Лох Несс, Тея Софи (род. 1996) — норвежская актриса.

Топоним 
 Соединённые Штаты Америки
 Несс — округ в штате Канзас.
 Несс — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота.
 Шотландия
 Несс — река.

См. также 
 Лох-Несс (Loch Ness, Loch Nis) — большое глубокое пресноводное озеро в Шотландии.
 «Возвращение Элиота Несса» (1991) — американский криминальный фильм.
 Ван Несс
 Нес
 Ван Нес
 Несса
 Несси